Satara (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Satara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Satara